Bryan Charnley – pittore britannico
 Donn Charnley – politico statunitense
 John Charnley – chirurgo britannico
 Ray Charnley – calciatore inglese, attaccante
 Sam Charnley – calciatore inglese, difensore